Logan County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Logan County (Arkansas)
 Logan County (Colorado)
 Logan County (Illinois)
 Logan County (Kansas)
 Logan County (Kentucky)
 Logan County (Nebraska)
 Logan County (North Dakota)
 Logan County (Ohio)
 Logan County (Oklahoma)
 Logan County (West Virginia)